Oudelnaïa (russe : Удельная) peut faire référence à :
 Oudelnaïa, quartier historique de la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie,
 Oudelnaïa, station de la ligne 2 du métro de Saint-Pétersbourg,
 Gare de Saint-Pétersbourg-Oudelnaïa, gare ferroviaire de Saint-Pétersbourg,
 Oudelnaïa, commune de l'oblast de Moscou, en Russie,
 Gare d'Oudelnaïa, gare ferroviaire desservant la commune du même nom.